Marc Cesoní, jutge i magistrat romà
 Suili Cesoní, còmplice de Valèria Messal·lina